Пианх — древнеегипетский полководец и верховный жрец Амона в (предположительно) 1074-1070 гг. до н. э.

По разным теориям, Пианх был либо тестем и предшественником Херихора, либо его зятем и преемником. Сыном Пианха был Пинеджем I. В качестве полководца фараона Рамсеса XI, Пианх вёл борьбу с восставшим наместником Нубии, Панехси, оккупировавшим южную часть Египта, которую египетское жречество считало своей территорией. Ему удалось вытеснить Панехси в Нубию, и он был назначен (либо провозгласил себя сам) наместником южных территорий. По всей видимости, после смерти верховного жреца Аменхотепа, Пианх занял также и его должность.

Родословие Пианха

Ссылки 
 Конец Нового царства

Литература 
 Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Artemis-Winkler, Zürich 1994 ISBN 3-7608-1102-7

Верховные жрецы Амона
«Царские сыновья Куша»